Andreas Arntzen ist der Familienname folgender Personen:

* Andreas Arntzen (Politiker) (1777–1837), norwegischer Politiker
 Andreas Arntzen (Verlagsmanager) (* 1967), deutscher Verlagsmanager und ehemaliger Hockey-Bundesliga- und Nationalspieler